Финал Кубка Бельгии по футболу 2002/2003 состоялся 1 июня 2003 года. «Ла-Лувьер» переиграл «Сент-Трюйден» со счётом 3:1 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

2003
Бельгия
Матчи ФК «Ла-Лувьер»
Матчи ФК «Сент-Трюйден»
События 1 июня
Июнь 2003 года
Спорт в Бельгии в 2003 году
Спортивные соревнования в Брюсселе